Olendry – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim, w gminie Kępno.

W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie kaliskim.

Przed 2023 r. miejscowość była częścią wsi Krążkowy.

Przypisy 

Kępno (gmina)